Aarflot ist der Familienname folgender Personen:

 Berte Canutte Aarflot (1795–1859), norwegische Kirchenlieddichterin  
 Franzisca Aarflot (* 1963), norwegische Regisseurin und Autorin  
 Johannes Aarflot (1792–1845), norwegischer Buchhändler und Politiker  
 Mauritz Rasmussen Aarflot (1821–1904), norwegischer Verleger und Politiker  
 Rasmus Aarflot (1792–1845), norwegischer Buchdrucker und Politiker  
 Sivert Knudsen Aarflot (1759–1817), norwegischer Volksaufklärer